SM-liiga 1979/1980 byla 5. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým IFK Helsinky.

Základní část

Play off

Semifinále 
 TPS Turku - Ässät Pori 1:3 (6:1, 3:6, 3:4 P, 2:9)
 IFK Helsinky - Kärpät Oulu 3:1 (4:3 P, 1:3, 6:3, 4:2)

O 3. místo 
 TPS Turku - Kärpät Oulu 0:2 (2:12, 7:8)

Finále 
 IFK Helsinky - Ässät Pori 3:0 (7:5, 4:2, 6:5)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1979
Lední hokej v roce 1980
Sport ve Finsku v roce 1979
Sport ve Finsku v roce 1980